Золочевка — топоним:

Россия 
 Золочевка — село в Краснояружском районе Белгородской области.

Украина 
 Золочевка — село,  Золочевский район,  Львовская область
 Золочевка — село,  Козовский район,  Тернопольская область
 Золочевка — река, Золочевский и Бусский районы,  Львовская область

См. также 
 Золочовка — село,  Демидовский район,  Ровненская область